Järpar eller järpe kan syfta på:

 Järpe – en liten skogshöna inom familjen fälthöns
 Järpe – en del av artnamnet för flera arter av skogshöns inom släktena Bonasa, Tetrastes, Canachites, Falcipennis och Dendragapus
 Järpar (maträtt) – en typ av färsbiff